Léon Reifman (1914-1994), frère de Sarah Levan-Reifman est le seul à s'échapper lors de la rafle de la maison des Enfants d'Izieu, le .  Il témoigne au procès de Klaus Barbie.
 Sarah Levan-Reifman (1907-1944, médecin de la maison des Enfants d'Izieu, arrêtée lors de la Rafle du , sœur de Léon Reifman, déportée à Auschwitz, avec ses parents et son fils, tous assassinés à leur arrivée.

Patronyme juif